Karyes, centro abitato nel Monte Athos
Karyes, ex comune della Grecia nel Peloponneso